Gregoire eller Grégoire är den franska formen av Greger och kan syfta på:

Personer med efternamnet Gregoire eller Grégoire
Christine Gregoire (född 1947), amerikansk politiker, demokrat, guvernör i Washington
Henri Grégoire (1750–1831), fransk präst och politiker
Jean-Albert Grégoire (1899–1992), fransk konstruktör och entreprenör inom bilindustrin, utvecklade framhjulsdrift
 Oscar Grégoire (1877–1947), belgisk simmare och vattenpolospelare

Personer med förnamnet Gregoire eller Grégoire
Grégoire Kayibanda, rwandisk politiker
Grégoire Maret, schweizisk jazzmusiker
Grégoire François Du Rietz, livmedikus

Förnamnsförgreningssidor
Franska mansnamn
Franska efternamn